Nils Isaksson kan syfta på:

 Nils Isaksson (1909–1978), konstnär.
 Nils Isaksson (1919–2000), militär. 
 Nils Isakson (1877–1947), affärsman